Teemu Huhtala ist der Name folgender Personen:

* Teemu Huhtala (Eishockeyspieler) (* 1991), finnischer Eishockeyspieler
 Teemu Huhtala (Biathlet) (* 1995), finnischer Biathlet